Miejscowości w USA:
 Townsend – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
 Townsend – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Townsend – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Townsend – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Broadwater
 Townsend – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Blount
 Townsend – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
 Townsend – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Gminy w USA:
 Townsend (ang. Townsend Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Townsend (ang. Townsend Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 Townsend (ang. Townsend Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
 Townsend (ang. Townsend Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto

Ludzie noszący nazwisko Townsend:
 Bertha Townsend – amerykańska tenisistka
 Charles Harrison Townsend – angielski architekt
 Devin Townsend – kanadyjski muzyk
 Sue Townsend – angielska pisarka
 Taylor Townsend – amerykańska tenisistka
 Charles Haskins Townsend – amerykański zoolog

Inne:
 (7781) Townsend – planetoida